Капорье — название населённых пунктов:

Россия 
 Капорье — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Капорье — деревня в Псковском районе Псковской области.